Альпуэнте (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Серранос. Занимает площадь 138,3 км². Население 781 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de turismo de Alpuente en la Comunidad Valenciana
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Web de las aldeas de Alpuente
 Web oficial de Alpuente

Муниципалитеты Валенсии